A Yıldız lehetséges jelentései:

 Yıldız Tilbe török énekesnő
 Yıldız palota, oszmán rezidencia
 Yıldız Műszaki Egyetem, egyetem Isztambulban
 Yıldız, Isztambul egyik városrésze (mahalle)